Александр Петрович Сальников (3 июля 1949, Севастополь, СССР — 17 ноября 2017, Киев, Украина) — советский баскетболист. Рост — 196 см. Один из сильнейших снайперов советского баскетбола. Заслуженный мастер спорта СССР (1974).

Окончил Киевский медицинский институт. В последнее время работал в БК «Киев».

Биография 
Воспитанник кубанского баскетбола. Сальников начал тренироваться в ДЮСШ города Туапсе у Виктора Петровича Фионова — заслуженного тренера России, своего первого тренера, открывшему ему дорогу в мировой баскетбол.

Окончив школу, он поступил в Краснодарский мединститут, где его и приметил молодой честолюбивый тренер Александр Банников, ученик Игоря Зеленова — мэтра кубанского баскетбола. Банников пригласил 17-летнего студента Сальникова в команду высшей лиги «Строитель» (Краснодар), а чуть позже — в сборную Краснодарского края. В 1971 году сборная Кубани впервые выиграла финал Спартакиады народов РСФСР. Одним из ведущих игроков, снайпером той команды был 22-летний Сальников.

Мимо такого игрока В. А. Шаблинский, тренер главной команды Украины и киевского «Строителя» пройти не мог, и с 1972 года Сальников уже играл в Киеве. На следующий год окончил Киевский медицинский институт и в составе киевского «Строителя» впервые стал бронзовым призёром чемпионата СССР.

В том же 1973 году Сальников дебютировал в сборной СССР и вместе с нею выиграл «Первый Всемирный фестиваль баскетбола» — турнир девяти сильнейших команд мира (с участием, в том числе, сборных Югославии, США, Кубы), проходивший в столице Колумбии Боготе под эгидой ФИБА.

В 1985 году поступил в Киевский институт физической культуры. Окончил в 1989 году и получил специальность «тренер по баскетболу».

В 1989 году уволился из рядов Советской Армии в звании майора медицинской службы.

В 1989 году был приглашён тренером в команду мужской высшей лиги варшавской «Легии» (Польша). Но после того как Сальников провёл несколько тренировок, президент клуба, оценив его физическую форму и мастерство, принял решение, чтобы он был на площадке не только тренером, но и игроком. Так он два года был играющим тренером в БК «Легия» (Варшава). С 1991 по 1993 год работал главным тренером БК «Легия» (Варшава). Профессиональную карьеру игрока закончил в 1991 году, когда ему исполнилось 42 года.

В 1993 году вернулся в Киев. С 1993 по 1994 год работал в Министерстве молодёжи и спорта Украины на должности государственного тренера мужской сборной команды Украины по баскетболу.

В 1994 году был приглашён в Ливан. Работал тренером мужской первой лиги города Сайда. В 1995 году стал тренером в команде чемпионата Ливана «Риади» (Бейрут), где проработал три года. На этом посту он сменил Ивана Едешко. В 1997 году под руководством главного тренера Александра Сальникова команда БК «Риади» стала чемпионом Ливана среди команд высшей лиги.

В течение 10 лет Александр Сальников работал спортивным директором в БК «Киев», созданного в 1999 году благодаря инициативе и усилиям прославленного олимпийского чемпиона 1988 года, первого украинца в НБА, президента ФБУ Александра Волкова. С участием Сальникова начиная с 2000 года в течение десятилетия БК «Киев» оставался одним из флагманов украинского баскетбола. За это время команда шесть раз становилась серебряным призёром чемпионата Украины, однажды — обладателем Кубка (2007), дважды была чемпионом страны. В 2005 году БК «Киев» стал серебряным призёром, а в 2006 году — бронзовым призёром Еврокубка ФИБА (FIBA EuroCup).

В мае 2009 года на Украине была создана Ассоциация баскетбольных клубов «Суперлига», работая в которой консультантом по спортивным вопросам, Сальников отвечал за разбор отчетов комиссаров матчей чемпионата и контроль за соблюдением дисциплинарных правил и регламента.

Достижения 
 Бронзовый призёр ОИ 1976, 1980
 Чемпион мира 1974. Серебряный призёр ЧМ-78
 Чемпион Европы 1979, 1981. Серебряный призёр ЧЕ 1975, 1977
 Трёхкратный обладатель Межконтинентального Кубка 1975, 1977, 1979
 Серебряный призёр чемпионатов СССР 1975,1977
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1974
 Победитель Спартакиады народов СССР 1975
 Рекордсмен чемпионата СССР по количеству набранных очков в одном матче (66 очков) — ошибочное мнение. На самом деле рекордсменом чемпионатов СССР среди команд высшей лиги является Валдис Валтерс — 69 очков в одном матче.

Источники 
 100 лет российского баскетбола: история, события, люди: справочник / Автор-составитель В. Б. Квасков. — М.: Советский спорт. — 274 с.: илл. ISBN 5-9718-0175-9

Ссылки 
 Профайл и фото на сайте БК «Киев»
 К руке его прикоснулись волхвы (очерк о карьере Александра Сальникова)
 Биография Александра Петровича Сальникова

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК СКА Киев
Игроки БК «Легия»
Игроки сборной СССР по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Баскетбольные тренеры СССР
Баскетбольные тренеры Украины